Sainte-Sabine ist der Name folgender Gemeinden:

Frankreich:
 Sainte-Sabine (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Sainte-Sabine-Born, Département Dordogne
 Sainte-Sabine-sur-Longève, Département Sarthe

Québec, Kanada:
 Sainte-Sabine (Brome-Missisquoi)
 Sainte-Sabine (Les Etchemins)